Chiminello steht für:

 (24939) Chiminello, Asteroid des Hauptgürtels

Chiminello ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Chiminello (1938–2002), italienischer Geistlicher, Bischof von Keetmanshoop
 Vincenzo Chiminello (1741–1815), italienischer Astronom